Restaurante chino, en gastronomía, puede referirse a::

 La gastronomía de China.
 La gastronomía sino-estadounidense.
 El síndrome de restaurante chino, un conjunto de síntomas que algunas personas tienen después de haber ingerido comida con el aditivo glutamato monosódico.
 El restaurante cantonés, un tipo de restaurante de la provincia de Cantón, China.

Además, puede hacer referencia a:

 El proceso estocástico del restaurante chino, un concepto en teoría de probabilidades.
 The Chinese Restaurant, un episodio de la serie estadounidense de televisión de comedia Seinfeld.